Аркадий Иванович Моро́зов (27 января 1950,  — 20 декабря 2021) — -график, живописец, член Союза художников России (1987), член Международной Федерации художников ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, стипендиат Союза художников России. Проживал и работал в Петрозаводске, Республика Карелия.

Биография 
Учился в Московском областном художественном училище Памяти 1905 года (1966—1968), окончил Петрозаводское педагогическое училище № 2 (1968—1972), Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина (1976—1982).

В 1975—2009 годах работал в области графического дизайна: оформление книг, журналов в издательствах «Карелия», «Kipina», «Punalippu», создание афиш и рекламных плакатов фестивалей, конкурсов, дизайн интерьеров для различных предприятий и организаций города. В 1997 году — автор сценографии и костюмов к спектаклю «Женитьба» (режиссёр А. Тупиков) в Государственном молодёжном театре Республики Карелия «Творческая мастерская». Включён в CD-ROM «43 художника Баренцрегиона»; «International Contemporary Artists Vol. X и XI». В 2009 году — автор сценографии и костюмов к спектаклю «Гарнир для ноги с носом» (режиссёр В. Чебурканов) в Государственном молодёжном театре РК «Творческая мастерская». В 2013 году стал организатором «Графического центра» Петрозаводск.

Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок в области дизайна и изобразительного искусства. Участник и организатор конкурсов, семинаров, конференций, фестивалей. Лауреат премии Главы Республики Карелия «Сампо».

Куратор студенческих выставок и конкурсов в России и за рубежом (А. Юфа, И. Смирнов, О. Добрякова, И. Фомин, В. Громова, Н. Егорова, И. Инюткин и др). Шестеро студентов приняты в Молодёжную секцию КРОО ВТО «Союз художников России». В. Громова получила 1 Премию Кандинского в номинации «Лучший молодой художник России». И. Фомин получил 1 Премию конкурса молодых художников «Свобода выбора» Фонда общества поощрения художеств (Москва). Диплом I-й степени I-й Биеннале молодого искусства «арт — поиск 2010». Егорова Н. Диплом II-й степени I-й Биеннале молодого искусства «Арт — поиск».

Работы находятся в собраниях многих музеев и галерей, таких как Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Музей-заповедник «Кижи», Валаамский Музей-заповедник, Центр Изопропаганды (Москва), Калининградская картинная галерея, Центр графики (Люблин, Польша), Муниципалитет г. Йоэнсуу, Коллекция картинной галереи издательства «Kalev» (Оулу, Финляндия), Коллекция «Коммуник-арт» (Брюссель, Бельгия), Хантос Янош Музеум (Дьёр, Венгрия), Галерея «Артелли» (Йоэнсуу, Финляндия), Ресурсный центр тиражной графики Центральной Академии художеств (Малайзия), Коллекция фирмы «Универсалприбор» (Санкт-Петербург), Коллекция фирмы «Морские компьютерные системы» (Петрозаводск), Музей современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Париж, Франция), Государственный музей ИЗО Республики Татарстан (Казань).

Выставки 

Основные выставки в России: 

Участник городских, республиканских, международных выставок с 1972 

1983 «225 лет Академии художеств» (Москва, Ленинград);

1984 Всесоюзная молодёжная выставка (Москва);

1984, 1986 «Советская Россия» (Москва);

1985, 1986 Выставка стипендиатов Союза художников СССР (Сенеж, Москва);

1985, 1989, 2000 «Советский Север» (Новгород, Мурманск, Киров);

1986 I Всероссийская выставка станковой графики (Москва);

1987 I Всесоюзная выставка станковой графики (Москва);

1990 I Всесоюзная Биеннале станковой графики (Калининград);

1994 международная выставка «10 +» (Петрозаводск);

«Четвёртый Блок» Харьков (Украина), «Из России: смерть соцреализма»

1995 «Коллекция» (актуальное искусство Карелии 1980—1990-х гг.) Петрозаводск;

1998 персональная выставка «Время ноль» (Петрозаводск);

1999 международная выставка «Арт-транзит» (Петрозаводск);

2000 Персональная выставка «Инверсия» (Петрозаводск, Медиа-центр «Vыход»);

2000 " Мировые войны — мировые ценности " (Петрозаводск, МИИ РК, Городской выставочный зал);

2000 I Международная триеннале искусств «Отпечатки» (Петрозаводск, Медиа-центр «Vыход»);

2001 Персональная выставка в рамках I Биеннале галерей (Новосибирская областная картинная галерея);

2002 международная выставка «Коллаж» (Петрозаводск, ГВЗ); I Санкт-Петербургская Биеннале графики; «Русский стол» (Петрозаводск, Медиа-центр «Vыход»); II Международная триеннале искусств «Отпечатки» (Петрозаводск, ГВЗ); «Калакунда -рыбное племя» (Петрозаводск, Медиа-центр «Vыход», автор эмблемы фестиваля);

2005 «Четыре четверти». Выставка совместно с А. Стародубцевым, С. Терентьевым, А. Трифоновым (Петрозаводск); «Виват, художник!» выставка к 60-летию Союза художников РК (Петрозаводск, МИИ РК); «Заонежье-третий Рим» (Петрозаводск, РЦИ); Персональная выставка в Железнодорожном колледже (Петрозаводск);

2006 «Север многоликий» произведения художников Сыктывкара, Мурманска, Архангельска, Петрозаводска (Петрозаводск, МИИ РК) «Северо-Запад России» Академическая передвижная выставка к 250-летию Российской Академии Художеств (Петрозаводск, Санкт-Петербург, ХПА им. Мухиной); «Загород» (Петрозаводск, ГВЗ);

2007 «Дежавю. Визуальная цитата в современном искусстве» (Петрозаводск, МИИ РК); «Какая чудная игра» (Петрозаводск, МИИ РК); «Онежская палитра». 45я Республиканская выставка (Петрозаводск, МИИ РК) «Левое фойе» 4 выставки в Национальном театре РК, совместно с Д. Учуваткиным, А. Стародубцевым, И. Растатуриным

2008 «Онежская палитра». 46-я Республиканская выставка (Петрозаводск, МИИ РК) «Левое фойе» 6 выставок в Национальном театре РК, совместно с Д. Учуваткиным, А. Стародубцевым, И. Растатуриным «Семейный альбом» (Петрозаводск, МИИ РК); «Российский север» десятая межрегиональная художественная выставка. Великий Новгород

2009 «Выставка 11-ти» работы студентов и преподавателей Международного Славянского института (ПФ); «Российский Север». Региональная выставка (Новгород);

 2010  «Выставка трёх» Морозов А, Климушкин Н, Лыткин А. (Петрозаводск, Городской выставочный зал); Выставка в управлении ФСБ России. Петрозаводск; «В суждении нет необходимости» Персональная выставка (Петрозаводск, МИИ РК);

2011 «Онежская палитра» Петрозаводск;

2012  «Случайный выбор» Петрозаводск, Городской выставочный зал; «Онежская палитра» 47-я Республиканская выставка. Петрозаводск 2013 «Онежская палитра» 48-я Республиканская выставка. Петрозаводск.

2013 «Святые Севера» Выставка питерских и карельских художников. Городской выставочный зал; «Российский Север» Одиннадцатая межрегиональная художественная выставка. Сыктывкар; «Земное и небесное» Музей «Эрарта». Санкт-Петербург;

2015 Персональная выставка работ прошлых лет в галерее «Кимберлитовая трубка». Петрозаводск; III КАЗАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ; «ВСАДНИК». г. Казань.; Персональная выставка «ИскуСшение». Медиа-центр «Выход». Петрозаводск.

2016 «Современное искусство для всех» Музей ИЗО; «Чарующая Карелия» Музей ИЗО, Петрозаводск;

2017 Групповая выставка «Рис.1» Медиа-центр VЫХОД, Петрозаводск; IV Rазанская международная биеннале печатной графики «ВСАДНИК»; Персональная выставка новых работ «Пять королей и одна Премудрая» в галерее «Кимберлитовая трубка», Петрозаводск; 50ая Республиканская выставка КРО «Союза художников России» «Художники Карелии» (до 2017 года «Онежская палитра»), Петрозаводск.

2018 «Российский Север» Двенадцатая межрегиональная художественная выставка. Мурманск; «Высокая печать» Аркадий Морозов и Игорь Котуков.

2019 «Профессии — путь в будущее» Музей изобразительных искусств РК. Петрозаводск; V КАЗАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ «ВСАДНИК»; 51ая Республиканская выставка КРО «Союза художников России» «Художники Карелии» (до 2017 года «Онежская палитра»), Петрозаводск; Мир солнечного детства. Музей изобразительных искусств РК. Петрозаводск.

2020 52ая Республиканская выставка КРО «Союза художников России» «Художники Карелии» (до 2017 года «Онежская палитра»), Петрозаводск. К 80летию Союза художников. Москва; Биеннале печатной графики «Кубачинская башня», Кубач, Респ. Дагестан;

2020-2021 Персональная выставка в музее ИЗО г. Петрозаводск «Случилось вокруг пустоты».

2021 6ая Казанская международная биеналле печатной графики «ВСАДНИК»; III Международной Триеннале современной графики в Новосибирск.

2022 групповая выставка в Городском Выставочном Зале «Из ничего…» Петрозаводск;

Основные выставки за рубежом:

1972 Котка (Финляндия)

1983, 1985, 1995 Нойбранденбург (Германия)

1989 Международная Биеннале станковой графики «Купрум IV» Люблин (Польша)

1990 Гронинген (Голландия); Лос-Анджелес (США); международный фестиваль «Миры встречаются» Йоэнсуу (Финляндия)

1991 Хельсинки (Финляндия), Брюссель (Бельгия)

1993 Международный фестиваль искусств в Оулу (Финляндия); II Международная Биеннале графических искусств Дьёр (Венгрия)

Ювяскюля (Финляндия); Лондон (Англия); I-я бьеннале изобразительного искусства. Сарно (Италия);

1994 III Международная Триеннале малоформатной графики Шемалье (Франция)

1996 Копенгаген (Дания)

1996, 1998 Алкой (Испания)

1998 III Международная выставка современной гравюры Куала Лумпур (Малайзия); Выставка «Suitcases» Котка (Финляндия);

1999 международная выставка «Арт-транзит» Тюбинген, Штутгарт, Адельберг (Германия);

2000 Групповая выставка в г. Варкаус (Финляндия);

2003 международный проект «Поезд культуры» (Карелия-Финляндия);

2007 Групповая выставка в Тампере совм. с В. Иваненко и А. Трифоновым;

2008 Групповая выставка карельских художников в Литве;

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Групповая выставка в Тайбее, Тайвань. Art Revolution Taipei.

Ссылки 
 Подозрительные полоски Аркадия Морозова // Е. Рычкова. Журнал «ВЫХОД» 2009 г. Петрозаводск. стр. 8.
 Без любви ничего не создашь… // И. Ларионова. Интернет журнал «Лицей» 2013. Петрозаводск.
 Закономерное разнообразие проявлений индивидуальности художника Аркадия Морозова // Михатова Е. 2015.
 «ИскуСшение» художника Аркадия Морозова // Карелл-информ
 Искушения Аркадия Морозова // Лицей
 Искусство на линолеуме // ИА Республика
 Ко дню художника: чем живёт изобразительное искусств в Карелии? // Петрозаводск говорит
 Ушел из жизни художник Аркадий Морозов

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Союза художников России
Современные художники России
Художники XXI века
Заслуженные деятели искусств Республики Карелия
Лауреаты премии «Сампо»